Sjöstedt är ett svenskt efternamn som den 31 december 2013 bars av 2739 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Sjöstedt
 Anders Sjöstedt, flera personer
 Anders Sjöstedt (fackföreningsman) (1866–1922), fackföreningsledare
 Anders Sjöstedt (militär) (1866–1943), militär
 Bengt Sjöstedt (1906–1981), finlandssvensk häcklöpare
 Björn Sjöstedt (1934–2021), målare
 Carl-Erik Sjöstedt (1900–1979), matematiker och filosof
 Erik Sjöstedt (1866–1929), tidningsman
 Ernst Sjöstedt (1885–1965), målare, tecknare, grafiker och skulptör
 Gunnar Sjöstedt, flera personer
 Gunnar Sjöstedt (konstnär) (1870–1925), tecknare och målare
 Gunnar Sjöstedt (statsvetare) (1942–2022), statsvetare
 Gustaf Wilhelm Sjöstedt (1824–1894), veterinär
 Gösta Sjöstedt (1898–1990), lärare och språkforskare
 Hannah Sjöstedt (född 1987), handikappidrottare
Helmer Sjöstedt (1860–1937), grosshandlare, gift med Olga Sjöstedt
 Ida Sjöstedt (född 1976), modedesigner
 Jonas Sjöstedt (född 1964), politiker, vänsterpartist
 Kjell Sjöstedt (1893–1951), målare, affärsman och skriftställare
 Lena Sjöstedt (född 1951), friidrottare, medeldistans
 Madeleine Sjöstedt (född 1961), politiker, folkpartist
 Martin Sjöstedt (född 1978), musiker
 Niclas Sjöstedt (född 1964), fotbollstränare
 Olga Sjöstedt (1873–1954), operasångare, gift med Helmer Sjöstedt
 Oscar Sjöstedt (född 1981), politiker, sverigedemokrat
 Rasmus Sjöstedt (född 1992), fotbollsspelare
 Sophie Sjöstedt (1788–1809), textilkonstnär och brodös
 Sture Sjöstedt (1900–1986), bruksdisponent
 Sven Sjöstedt (1911–1998), läkare
 Thure Sjöstedt (1903–1956), brottare
 Tom Sjöstedt (född 1975), kock
 Ulf Sjöstedt (1935–2009), fotograf, författare
 Valentin Sjöstedt (1833–1908), militär och trafikdirektör
 Yngve Sjöstedt (1866–1948), zoolog, professor
 Yvonne Sjöstedt (1894–1966) svensk-fransk målare

Källor

Svenska efternamn